Division I i ishockey 1993/1994 var säsongens näst högsta ishockeyserie i Sverige. Den spelades i fyra grundserier från vilka de bästa lagen gick vidare till Allsvenskan. Övriga lag gick vidare till fortsättningsserierna. De två bästa lagen i Allsvenskan spelade final och vinnaren fick en plats i Elitserien nästa säsong. Lag 3–8 från allsvenskan samt de två bästa lagen från respektive fortsättningsserie gick vidare till Playoff. De tre vinnande lagen från Playoff samt förloraren av den allsvenska finalen spelade kvalserie om en plats i Elitserien. Det sista laget i varje fortsättningsserie flyttades ner till Division II till nästa säsong. Det näst sista laget fick spela kvalserie med de bästa lagen från Division II för att kvalificera sig för nästa års Division I-säsong.

Deltagande lag
Inför säsongen hade sju lag från Division II flyttats upp: Clemensnäs/Rönnskär från Skellefteå, Hofors, Linköping, Sunne, Tingsryd, Östersund och Österåker. Östersund fick sin plats efter att Björklöven gått upp i Elitserien och lämnat en plats ledig. Sunne flyttades upp efter att IKW Köping hamnat i ekonomiska problem och fått börja om i division III. Västervik behöll sin plats efter att Nyköping flyttats över till den Östra serien (som denna säsong innehöll tolv lag) och lämnat en plats ledig i den södra. Från Elitserien flyttades AIK ner och hamnade i den östra serien.

Grundserier

Division I Norra
Bodens IK vann serien som förväntat. Bidragande orsaker var bl.a. att man tränat upp den fysiska styrkan och spelade bra taktiskt. Mer förvånande var Kirunas andraplacering, de flesta förhandstipsen hade satt Sundsvall/Timrå och Skellefteå före, men de fick nöja sig med fortsättningsserien, båda platserna till Allsvenskan gick till Norrbotten. Kirunas Hans Wallsson vann poängligan med 41 poäng (22+19) på 18 matcher. Största publiken drog Skellefteå med  åskådare per match. Boden drog  personer per match. Snittet för hela serien var 716 personer per match.

Division I Västra
Favoriterna Mora, Örebro och Gävle hade alla förlorat spelare sedan förra säsongen och Örebro drogs dessutom med ekonomiska problem. Att lagen ändå var favoriter sågs som ett svaghetstecken för serien som utsågs till den klart sämsta av de fyra grundserierna. Örebro vann serien genom att ta sig förbi Mora i sista omgången. Andreas Olsson i Mora vann poängligan med 29 poäng (14+15) på 18 matcher. Enda laget med ett publiksnitt över  var Örebro som hade  åskådare i genomsnitt. Serien som helhet lockade i snitt 621 personer per match.

Division I Östra
Denna säsong bestod serien av tolv lag som spelade 22 omgångar. Tio av dem inom drygt tre mils radie från Stockholm. De två främsta, AIK och Huddinge, fick en plats i Allsvenskan medan övriga lag fick spela vidare i fortsättningsserien. AIK öppnade starkt med tio raka segrar, men gick betydligt sämre under andra halvan. Poängen räckte dock till serieseger en poäng före Huddinge. AIK:s Morgan Samuelsson vann poängligan överlägset med 42 poäng (13+29) på 22 matcher. AIK drog mest folk till sina matcher,  per match i genomsnitt. Hammarby, Nyköping och Huddinge snittade också över  per match. Genomsnittet för hela serien låg på 934.

Division I Södra
Troja under ledning av Roland Eriksson som tränare vann serien före Vita Hästen. Troja gick genom serien obesegrade på hemmaplan och med en målskillnad på hela 76 mål. Därmed var de två platserna till Allsvenskan tagna och övriga lag fick spela vidare i fortsättningsserien. Tingsryds Larry Pilut vann poängligan med 36 poäng (12+24) på 18 matcher. Största publiken samlade Vita Hästen med ett snitt på  åskådare per match. Borås, Linköping, Tingsryd och Troja snittade också över  personer i genomsnitt. Den södra serien som helhet hade ett snitt på , vilket var den högsta siffran i de fyra grundserierna.

Allsvenskan

Allsvenskan spelades med de två sämsta lagen från höstens Elitserie samt med de två bästa lagen från varje grundserie i Division I, sammanlagt tio lag. Allsvenskans två främsta lag gick vidare till den Allsvenska finalen, lag tre och fyra gick direkt till Playoff 3, lag 5–8 gick vidare till Playoff 2 medan de två sista lagen var färdigspelade för säsongen och kvalificerade för Division I nästa säsong.

Fortsättningsserier

Division I Norra forts
När serien startade om efter juluppehållet tilldelades lagen bonuspoäng efter placeringen i grundserien: Skellefteå 7p, Sundsvall/Timrå 6p, Husum 5p, Piteå 4p, Clemensnäs 3p, Östersund 2p och Antjärn 1p. De två främsta lagen i serien – Skellefteå och Sundsvall/Timrå – gick vidare till Playoff, näst sista laget, Antjärn, gick vidare till kvalserien och Vännäs som kom sist flyttades ner till Division II.

Division I Västra forts
Vid seriens början gav man lagen bonuspoäng efter deras placering i grundserien: Gävle 7p, Uppsala 6p, Grums 5p, Kumla 4p, Arvika 3p, Sunne 2p och Avesta 1p. Uppsala och Gävle tog de två platserna till Playoff. Uppsala hade i praktiken varit klara sedan den elfte omgången, men för Gävle dröjde det till sista omgången innan platsen var säkrad. Inför sista omgången hade Grums övertaget och behövde bara vinna sin sista match mot bottenlaget Arvika. Det lyckades man inte med och istället fick Gävle chansen och den tog man genom att slå Sunne borta. Sunne hamnade på näst sista plats och fick spela i kvalserien medan Hofors hamnade sist och flyttades ner till Division II.

Division I Östra forts
När serien startade fick lagen bonuspoäng baserat på sin placering i grundserien: Södertälje 9p, Hammarby 8p, Vallentuna 7p, Nyköping 6p, Tälje 5p, Danderyd 4p, Väsby 3p, Österåker 2p och Arlanda 1p. Hammarby vann serien och tog den första allsvenska platsen. Södertälje tog den andra, men utmanades ordentligt av Vallentuna som dock inte höll hela vägen fram.

Division I Södra forts
Innan serien drog igång utdelades poäng till lagen efter vilken placering de fått i grundserien: Pantern (från Malmö) 7p, Borås 6p, Linköping 5p, Tingsryd 4p, Mölndal 3p, Mörrum 2p och Hanhals (från Kungsbacka) 1p. Seriesegern gick till IK Pantern som hade sex poängs marginal till tvåan Tingsryd. Därmed lade Pantern och Tingsryd beslag på de två platserna till Playoff. I botten låg Hanhals som därmed blev nerflyttade till Division II, näst sista laget Västervik fick spela kvalserien.

Playoff
Playoff spelades i bäst av tre matcher. Till Playoff 1 var de två främsta lagen från fortsättningsserierna. Vinnarna gick vidare till Playoff 2 där de mötte lag 4–8 från Allsvenskan. Vinnarna från Playoff två gick vidare till Playoff 3 där även lag 3–4 från Allsvenskan deltog.

Översikt

AIK, Mora och Vita Hästen vidare till Kvalserien.

Kvalserien till Elitserien i ishockey

Kval till Division I

Norra
IF Sundsvall vann kvalserien och en plats i Division I nästa säsong. Antjärn på andraplatsen degraderades till Division II eftersom det bara fanns en plats till Division I då Björklöven flyttats ner från Elitserien.

Västra
Munkfors som för första gången tagit sig till kvalserien spelade den utan att förlora en enda match. Därmed säkrade de segern och en plats i Division I. Sunne lyckades rädda sig kvar i divisionen genom en andraplats. Övriga lag fick spela kvar i Division II.

Östra
Från början fanns det bara en plats i Division I Östra och den tog Surahammar. Efterhand visade det sig att AIK gick upp i Elitserien och då fick även Östervåla en plats. Inte nog med det: IK Tälje begärde sig ner till Division III och lämnade ytterligare en plats öppen som Haninge fick.

Södra
Mariestad vann serien med god marginal före Tranås som däremot bara hade målskillnad till godo på trean Olofström. Med detta gick Mariestad och Tranås upp i ettan medan Västervik flyttades ner till tvåan. Nämnvärt är också att Osby och Mariestad i Playoff till kvalserien tog sju perioder, åtta minuter och 42 sekunder på sig innan Mariestad kunde avgöra i 128:e minuten Detta var nytt svenskt i lång ishockeymatch vid denna tiden.

Referenser
Noter

Tryckta källor
 Årets ishockey 1994 – Janne Stark red., Strömbergs/Brunnhages förlag 

Webbreferenser
 Championnat de Suède 1993/94

1993/1994
Ishockeysäsongen 1993/1994
Sport i Sverige 1993
Sport i Sverige 1994